Frauenschule steht für
 Soziale Frauenschule, deutsches Schulmodell Anfang des 20. Jh. 
 Wirtschaftliche Frauenschule, deutsches Schulmodell Anfang des 20. Jh. 
 Koloniale Frauenschule Rendsburg (1926 bis 1945) 

Frauenschul(e) bezeichnet
 den für Frauen reservierten Teil innerhalb der Synagoge

Siehe auch:
 Frauenbildung
 Frauenoberschule
 Mädchenschule